Телегин — русская фамилия; женская форма Телегина.

Известные носители 
 
 
 Телегин, Борис Васильевич (1915—1986) — советский актёр.
 Телегин, Василий Иванович (1936—2005) — советский и украинский лекгоатлетический тренер.
 
 Телегин, Вячеслав Николаевич (род. 1969) — российский гос. служащий, председатель правительства Кемеровской области-Кузбасса.
 Телегин, Григорий Георгиевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Телегин, Евгений Павлович (1937—1995) — советский и российский художник.
 Телегин, Иван Алексеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Телегин, Илья Игоревич (род. 1981) — российский и узбекский футболист.
 Телегин, Константин Фёдорович (1899—1981) — советский военачальник.



Топоним 
 Телегин — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края.